Valencia de Alcántara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valencia de Alcántara (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valencia de Alcántara (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar